

Cinéma 
 Little Nemo, un court métrage réalisé par Winsor McCay en 1911 ;
 Little Nemo : Les Aventures au pays de Slumberland (Little Nemo: Adventures in Slumberland), un film d'animation réalisé par Masami Hata et William T. Hurtz en 1989.

Jeu vidéo 
 Little Nemo: The Dream Master, un jeu vidéo de plates-formes développé et édité par Capcom sur Nintendo Entertainment System en septembre 1990.

Littérature 
 Little Nemo in Slumberland, une bande dessinée créée par l'auteur américain Winsor McCay en 1905 ;
 Little Nemo : Retour à Slumberland, une bande dessinée écrite par l'Américan Eric Shanower et dessinée par le Chilien Gabriel Rodriguez en 2014.

Musique 
 Little Nemo, un groupe de rock français.